Ривертон () :

Австралия 
 Ривертон (Южная Австралия) — небольшой город и бывшая узловая железнодорожная станция в северной части Южной Австралии
 Ривертон (Западная Австралия) — пригород Перта (Западная Австралия)

Канада 
 Ривертон (Манитоба) — небольшой посёлок в провинции Манитоба
 Riverton, Nova Scotia — небольшой населённый пункт в провинции Новая Шотландия

Новая Зеландия 
 Ривертон (Новая Зеландия) — небольшой город в Новой Зеландии

ЮАР 
 Ривертон — место отдыха на реке Вааль рядом с городом Кимберли (ЮАР)

Соединённые Штаты Америки 
 Ривертон (Айова)
 Ривертон (Вайоминг)
 Ривертон (Западная Виргиния)
 Ривертон (Иллинойс)
 Ривертон (Индиана)
 Ривертон (Калифорния)
 Ривертон (Канзас)
 Ривертон (Кентукки)
 Ривертон (Миннесота)
 Ривертон (Нью-Йорк)
 Ривертон (Нью-Джерси) — небольшой город на юге штата Нью-Джерси
 Ривертон (Юта)
 Ривертонский исторический район (Коннектикут)